Il singolare del torneo di tennis Burbank Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Sargis Sargsian 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Sargis Sargsian (finale)
 Daniel Nestor (semifinali)
 Andre Agassi (Campione)
 Geoff Grant (primo turno)

 Martin Sinner (semifinali)
 Mark Petchey (primo turno)
 Sébastien Lareau (primo turno)
 Michael Sell (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 1997